Fáy Ferenc kassai kapitány volt I. Ulászló idején.
 Fáy Ferenc (18. század) rajzoló
 Fáy Ferenc (1921–1981) költő